Хам може да се отнася за:
 Хам, герой от Библията
 Хам (град), град в Германия
 Хам (Белгия), селище в Белгия